nice – pianki do zupy „nic"
 Nicea (fr. Nice) – miasto we Francji
 OGC Nice – klub piłkarski z siedzibą w Nicei
 The Nice – brytyjska progresywna grupa rockowa
 nice – komenda systemu Unix
 Nice. – album grupy muzycznej Puffy AmiYumi
 Nice – piosenka i singel polskiego zespołu LemON
 Nice – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lake